Yield kan betyda

 Yield (album) – rockbandet Pearl Jams femte musikalbum
 Yield (finans) – en ekonomisk avkastning